Военно-морские силы Италии () — Военно-морской флот) — один из видов вооружённых сил Итальянской Республики — Италии. 

Морские силы состоят из органов управления, надводного флота, подводного флота, военно-морской авиации, и, сведённых в единый компонент, морской пехоты и подразделений специального назначения.

История 

Итальянский военно-морской флот возник в ходе создания итальянских вооружённых сил после объединения Италии.

В ходе итало-турецкой войны 1911—1912 годов корабли итальянского военно-морского флота обеспечивали действия экспедиционных войск в Северной Африке.

В 1915—1918 годах итальянский флот участвовал в Первой мировой войне.

Корабли итальянского флота в составе сил Антанты участвовали в интервенции против Советской России, в ходе которой 21 июля 1920 года на советском минном заграждении в Чёрном море подорвался и затонул итальянский миноносец «Раккия».

К началу Второй мировой войны в Западной Европе Итальянский флот имел в своем составе следующие основные корабли:
 два новых линкора «Литторио» и «Витторио Венето», и четыре линкора постройки времен Первой Мировой войны;
 8 тяжёлых крейсеров;
 12 лёгких крейсеров;
 70 подводных лодок;
 значительное количество кораблей других классов.

В сентябре 1943 года для ВМФ Италии Вторая мировая закончилась, 3 сентября в Кассибиле, при соблюдении строжайшей секретности, была подписана полная капитуляция Италии и её ВС, и итальянскому флоту было приказано прибыть на Мальту для сдачи союзникам.

Назначение 
В соответствии с директивой начальника главного штаба ВМС Итальянские военно-морские силы в настоящее время предназначены для обеспечения неприкосновенности национальной территории, защиты интересов страны, НАТО и ЕС в различных регионах мира, а также для разрешения международных кризисов и выполнения специфических задач в условиях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, требующих срочного вмешательства. К новым задачам итальянского флота относятся: борьба с международным терроризмом во всех его проявлениях и участие в антикризисных операциях различного характера и масштаба. Действующей итальянской военно-морской стратегией предусматривается возможность присутствия национальных ВМС как в Средиземном море, так и в Красном и Чёрном морях, а также в акватории Индийского океана.

Структура 

На 2009 год ВМС Италии помимо флота включают три военно-морских округа: Тирренский (штаб округа расположен в ВМБ Специя), Ионический (штаб округа расположен в ГВМБ Таранто) и Адриатический (штаб округа расположен в пункте базирования Анкона), а также 3 автономных военно-морских командования (Столичное, острова Сицилия и острова Сардиния), а также 28-ю группу ВМС в Албании (место дислокации — порт Влёра).

Также на территории Италии имеется несколько пунктов базирования кораблей и катеров флота: Венеция, Анкона, Мессина, Кальяри и Ла-Маддалена.

Штаб флота находится в Главной военно-морской базе (ГВМБ) Таранто. В состав флота входят шесть командований: Оперативной эскадры (ГВМБ Таранто), десантных (Бриндизи), подводных (ВМБ Таранто), минно-тральных (ВМБ Специя), патрульных (ВМБ Аугуста) сил и морской авиации (Санта-Роза, Рим) и учебный центр, дислоцированный в ГВМБ Таранто.

В состав командования Оперативной эскадры (походный штаб которого располагается на АВЛ «Джузеппе Гарибальди») входят 1-й и 2-й дивизионы фрегатов (8 фрегатов УРО, 4 фрегата и 2 учебно-тренировочных судна), 2 авианосца, 2 эсминца УРО, 3 десантно-вертолётных корабля-дока, учебно-тренировочное судно и 7 океанских буксиров.

Командование подводных сил включает 1 бригаду подводных лодок (7 ПЛ) и школу подготовки-специалистов подводников.

Командование десантных сил включает в свой состав полк морской пехоты «Сан-Марко», полк тылового обеспечения морской пехоты и дивизион десантных катеров (9 катеров для перевозки техники и 17 — для перевозки личного состава).

Командование минно-тральных сил включает 2 дивизиона минных тральщиков (53-й и 54-й), корабль управления МТС «Альпино».

Командованию морской авиации подчинены 3 военно-воздушных базы, на которых базируется эскадрилья самолётов с укороченным взлётом и посадкой AV-8B и 5 вертолётных эскадрилий. Базовая патрульная авиация ВМС (14 самолётов) организационно входит в состав ВВС Италии. По вопросам оперативного применения она подчиняется непосредственно командующему флотом.

Боевой состав

Военно-морской флот 

На 2006 год в составе ВМС Италии имелось 56 боевых кораблей. На 2009 год в составе ВМС Италии состоит: 6 подводных лодок, 2 лёгких авианосца, 2 эскадренных миноносца, 14 фрегатов, 8 корветов, 3 десантно-вертолётных корабля-дока.

ВМС Италии сократят количество подводных лодок и кораблей.

Министерство обороны Филиппин договорилось с Италией о покупке двух ракетных фрегатов типа «Маэстрале» из состава итальянских ВМС.

Правительство Бангладеш 4 марта 2015 года утвердило приобретение для недавно сформированной береговой охраны страны четырех корветов типа Minerva из состава итальянского флота, при этом стоимость покупки составит 105 млн евро. Корабли должны быть получены Бангладеш попарно в 2016 и 2017 годах.

Корабельный состав

Морская авиация

Морская пехота

Спецназ ВМС

Техника и вооружение

Морская авиация

Префикс кораблей и судов

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Специальные флаги

Знаки различия

Адмиралы 

 ¹  — Начальник Штаба обороны
 ²  — Начальник Главного штаба ВМС или Генеральный секретарь обороны.
 ³ Соответствует званию бригадного генерала в Сухопутных войсках.

Офицеры 

 ¹ Кандидат в офицеры.

Подофицеры и старшины

Старшины и матросы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница ВМС Италии
 Должностные флаги Италии
 ВМС Италии — портал «Современная армия»
 Кораблестроительная промышленность Италии